Tallmadge ist der Name folgender Personen:

 Benjamin Tallmadge (1754–1835), US-amerikanischer Politiker
 Frederick A. Tallmadge (1792–1869), US-amerikanischer Politiker
 James Tallmadge (1778–1853), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Pitcher Tallmadge (1795–1864), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tallmadge (Illinois)
 Tallmadge (Michigan)
 Tallmadge (Ohio)

Siehe auch: Talmadge, Talmage